Jean-Jacques Delhaye, Belgisch politicus
 Jean-Joseph Delhaye (orgelbouwer), Belgisch orgelbouwer